Het WTA-tennistoernooi van Monterrey (officieel Monterrey Open) van 2010 vond plaats van 1 tot en met 7 maart 2010 in de Mexicaanse stad Monterrey en was aan haar tweede editie toe. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

In het enkelspel won de als derde geplaatste Russin Anastasija Pavljoetsjenkova het toernooi nadat ze in de finale de als tweede geplaatste Slowaakse Daniela Hantuchová wist te verslaan in drie sets. Voor Pavljoetsjenkova was het de eerste enkelzege uit haar carrière.

In het dubbelspel won het als tweede geplaatste Tsjechische duo Iveta Benešová en Barbora Záhlavová-Strýcová de finale van het als eerste geplaatste duo Anna-Lena Grönefeld en Vania King na een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| team-width=175
| RD1-seed1=3
| RD1-team1=

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=1/WC
| RD1-team01= Jelena Janković
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Anastasija Sevastova
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Jill Craybas
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=1
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Iveta Benešová
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Alizé Cornet
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Laura Granville
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=r
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Aleksandra Wozniak
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2= 
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=3
| RD1-team09={{nowrap| Anastasija Pavljoetsjenkova}}
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Anna Tatishvili
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Polona Hercog
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Corinna Dentoni
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Olha Savtsjoek
| RD1-score13-1=65
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Patricia Mayr
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Klára Zakopalová
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Anabel Medina Garrigues
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= A Sevastova
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= I Benešová
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Cornet
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= A Wozniak
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=3
| RD2-team05={{nowrap| A Pavljoetsjenkova}}
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= P Hercog
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= P Mayr
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= K Zakopalová
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= A Sevastova
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= A Cornet
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=1
| RD3-seed03=3
| RD3-team03={{nowrap| A Pavljoetsjenkova}}
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= K Zakopalová
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= A Sevastova
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=1
| RD4-seed02=3
| RD4-team02=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Monterrey 2010
Monterrey